Pietas – divinità romana
Pietas – virtù della società romana
Pietas – in teologia, sentimento religioso del rispetto per Dio

Pagine correlate 
 Pietà (sentimento)